Az alábbi időszakokban közlekedtek 447-es és 447A jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
 447-es busz (2017–)
 447A busz (2019)ideiglenes, megszűnt